Томас Кристенсен (; род. 2 мая 1990, Берум) — Норвежский гандболист, выступает за норвежский клуб ГК Хаслум и сборной Норвегии.

Карьера

Клубная
Томас Кристенсен начинал свою карьеру в норвежском клубе Хаслум, где он провёл 5 сезонов. В 2014 году Томас Кристенсен перешёл в Адемар Леон. Отыграв сезон, Томас Кристенсен перешёл в немецкий клуб Фриш Ауф Гёппинген. В 2016 году Томас Кристенсен возвращается в Норвегию, в клуб ГК Хаслум

В сборной
В сборной Норвегии Томас Кристенсен сыграл 17 матчей.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 http://www.eurohandball.com/ech/men/2012/player/539175/ThomasKristensen

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Норвегии
Игроки ГК «Гёппинген»
Игроки ГК «Адемар Леон»